Degerö är en ö i Föglö kommun på Åland (Finland). Den ligger  km öster om huvudstaden Mariehamn och är den näst största ön i Föglö kommun, bara Sommarö är större. På Degerö ligger också kommunens huvudort Degerby.

Öns area är  kvadratkilometer och dess största längd är  kilometer i sydväst-nordöstlig riktning.

Sammansmälta delöar 

 Svartholm 
 Gumsholmen

Källor 

Öar i Föglö
Åländska öar i Skärgårdshavet
Öar i Åland större än 10 kvadratkilometer
Platser i Finland med fyranordning